Grammatica Illyricae juventuti latino-Italoque sermone instruendae accomodata - Slovkigna slavnoj slovinskoj mladosti diackim illirickim i talianskim izgovorom napravglena je hrvatska gramatika hrvatskog franjevca fra Josipa Jurina koju je objavio u Mletcima 1793. godine.

Izvori 

Hrvatske gramatike
Hrvatski franjevci